Дракулић може да се односи на:

 Дракулић (Бања Лука), насеље и месна заједница на подручју града Бање Луке, Република Српска, БиХ
 Масакр у Дракулићу, масакр 1942. у насељу Дракулић
 Дракулић (презиме), српско презиме

или

 Наташа Дракулић, сценаристкиња, драматург, списатељица
 Зоран Дракулић, привредник